Michael Lerner peut désigner:
 Michael Lerner (né en 1941), acteur américain ;
  (1890-1978), homme d'affaires qui dirigea Lerner Stores ;
  (né en 1943), rabbin et militant de gauche américain.